Mikaël – romanzo di Herman Bang del 1904
Desiderio del cuore (Mikaël) – film del 1924 diretto da Carl Theodor Dreyer